Anguina är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Anguina i familjen Tylenchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Anguinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Anguina